Unter Neues Museum versteht man folgende Museen:

 Neues Museum (Berlin)
 Neues Museum Weserburg Bremen
 Neues Museum Nürnberg
 Neues Museum Weimar

Neues Museum ist darüber hinaus der Name einer vom Museumsbund Österreich herausgegebenen Zeitschrift.

Neues Museum war der ursprüngliche Name der Gemäldegalerie (Berlin), welche damals im heutigen Alten Museum untergebracht war.